Mackie kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew S. Y. Mackie
 William Wylie Mackie

Robotskapade auktorsförkortningar